Sainte-Marthe (Eure)
Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne)

Zie ook
Marta (Bijbel)